

Населені пункти та їхні частини
 Шидлувек — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Шидлувек — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Шидлувек — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Шидлувек — частина міста Кельців у Свентокшиському воєводстві
 Шидлувек — частина села Потворув у гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки